Kiril Alekseev (în ) (n. 18 martie 1912, satul Petrușin, regiunea Vologda, Rusia - d. 28 iunie 1941, satul Șipotele Sucevei, raionul Putila) a fost un ofițer sovietic, care a murit eroic în apărarea pichetului de grăniceri pe care îl conducea în localitatea Șipotele Sucevei (care fusese ocupată de URSS la 28 iunie 1940 în urma ultimatumului adresat de guvernul sovietic către guvernul român), după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Biografie

Kiril Alekseev s-a născut într-o familie de țărani din satul Petrușin din regiunea Vologda (Rusia). A absolvit șapte clase în satul natal, după care a lucrat în colhoz. A fost recrutat pentru satisfacerea stagiului militar obligatoriu în cadrul Armatei Sovietice în anul 1934, în cadrul Trupelor de Grăniceri. A obținut gradul de sergent și s-a înscris apoi la Școala de ofițeri din Kiev, ale cărei cursuri le-a urmat între anii 1938-1939, obținând gradul de sublocotenent. 

După absolvirea cursurilor de la Școala de ofițeri, a fost numit adjunct al șefului de serviciu al secttorului 22 de la granița ucraineană. Înaintat la gradul de locotenent, Kiril Alekseev a fost numit în anul 1940 șef al pichetului de grăniceri de la Șipotele Sucevei (raionul Putila) al URSS. 

Odată cu începerea războiului antisovietic de către armatele germano-române la 22 iunie 1941, grănicerii sovietici de la Șipotele Sucevei au trecut în defensivă. Trupele româno-germane au atacat punctul de frontieră de la Șipote, artileria efectuând bombardamente asupra trupelor inamice sovietice. Împreună cu adjunctul său, locotenentul Luca Bazilov, Alekseev a condus apărarea grănicerilor sovietici timp de mai multe zile și nopți . În luptele de la Șipotele Sucevei, au fost uciși 25 grăniceri sovietici. 

Kiril Alekseev a murit în luptele din ziua de 28 iunie 1941. Abia la 2 iulie 1941, după 13 zile de bombardamente, trupele sovietice au început să se retragă. 

În semn de prețuire a eroismului său, la 27 aprilie 1964, autoritățile sovietice au dat numele locotenentului Kiril Alekseev pichetului de grăniceri de la Șipotele Sucevei. În localitatea unde a murit, s-a înființat Muzeul memorial "Kiril Alekseev", unde au fost expuse fotografii din luptele din regiune, ziare care descriu luptele purtate, obuze, uniforme militare, fotografii ale lui Kiril Alekseev. În fața muzeului s-a construit un bust din bronz al grănicerului sovietic erou.

Note

Legături externe
  Прикордонна застава імені АЛЕКСЄЄВА Кирила Григоровича
 Muzeul "Kiril Alekseev" de la Șipotele Sucevei

Nașteri în 1912
Decese în 1941
Ofițeri sovietici